AZW steht für:
 Air Zimbabwe, ICAO-Code
 azw ist eine Dateinamenserweiterung (dateiname.azw), die beim Amazon Kindle E-Book-Reader Verwendung findet 
 azw1 ist eine Dateinamenserweiterung (dateiname.azw1), die beim Amazon Kindle E-Book-Reader Verwendung findet, aber nicht mit Dateien der Endung azw kompatibel ist
 Ausbildungszentrum West, ein Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe in Innsbruck
 Ambulantes OP-Zentrum Wilhelmstraße (siehe Sana Klinikum Hameln-Pyrmont)
 Ausbildungszentrum Winterthur, ein Ausbildungszentrum für Lernende in industriell-gewerblichen Berufen im Kanton Zürich, Schweiz.
 Aktien-Zuckerfabrik Wetterau in Friedberg (Hessen)

Az W steht für:
 Architekturzentrum Wien, ein Architekturzentrum im Wiener Museumsquartier

Abkürzung